Hielscher är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Hielscher
 Margot Hielscher
 Ulf Hielscher

Tyska efternamn